USS West Virginia (1923)
USS West Virginia (ACR-5)
USS West Virginia (SSBN-736)